Эрнест Генри Байер (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в конце 1920-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Амстердаме в зачёте распашных безрульных четвёрок, победитель и призёр многих регат национального значения. Также известен как банкир и спортивный функционер, президент Национальной ассоциации гребцов-любителей.

Биография 
Эрнест Байер родился 27 сентября 1904 года в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Занимался академической греблей в местном филадельфийском клубе Pennsylvania Barge Club, членом которого оставался на протяжении многих лет своей длительной спортивной карьеры.

Впервые заявил о себе в гребле ещё в 1924 году, выиграв национальное первенство среди юниоров в четвёрках и в восьмёрках. Начиная с 1925 года выступал на взрослом уровне, неоднократно побеждал в зачёте национального чемпионата в различных дисциплинах.

Наивысшего успеха на международном уровне добился в сезоне 1928 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Амстердаме. В программе распашных безрульных четвёрок совместно с партнёрами по филадельфийскому клубу Уильямом Миллером, Чарльзом Карлом и Джорджем Хилисом благополучно преодолел все предварительные этапы, тогда как в решающем финальном заезде на финише секунду уступил гребцам из Великобритании — тем самым выиграл серебряную олимпийскую медаль.

После амстердамской Олимпиады Байер работал тренером по академической гребле.

В 1936 году пытался пройти отбор на Олимпийские игры в Берлине, но на национальных отборочных соревнованиях выступил недостаточно успешно.

Впоследствии работал в банковской сфере. Проявил себя как спортивный администратор, в частности занимал должности казначея, вице-президента и президента Национальной ассоциации гребцов-любителей.

Умер 13 января 1997 года в городе Стратам, штат Нью-Гэмпшир, в возрасте 92 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Эрнест Байер  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года